Вязовица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вязовица — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Вязовица — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

Украина 
 Вязовица — село в Ильинецком районе Винницкой области.